Rotaryus es un género extinto de temnospóndilo trematópido disorofoide de principios del Pérmico que vivió en la actual Turingia en el centro de Alemania.

Descubrimiento
Rotaryus es conocido únicamente a partir del holotipo MNG 10182, un cráneo articulado parcial bien preservado y ambas mandíbulas y un esqueleto postcraneal parcial cercanamente asociado. El esqueleto postcraneal incluye varios arcos neurales articulados con costillas, la mayor parte de la cintura escapular izquierda, húmeros, el radio derecho y la ulna, y un fémur. Fue recolectado de la parte superior de la Formación Tambach, datando de la época del Artinskiense de finales del Cisuraliano (o alternativamente el Rotliegend superior), hace cerca de 284-279.5 millones de años. Fue hallado en la unidad más baja de la formación en el Grupo Rotliegend Superior o Series de la Cantera Bromacker, en la parte media del bosque de Turingia, cerca del pueblo de Tambach-Dietharz. Rotaryus es apenas la segunda especie de trematópido reportada de la localidad de Bromacker, así como por fuera de Estados Unidos, junto con Tambachia.

Filogenia
Rotaryus se caracteriza por una combinación única de rasgos, incluyendo las dos siguientes autapomorfias: "la longitud entera del canal nasolacrimal espuesto como un canal uniforme y suave en el cual la mitad anterior coincide con la sutura maxilar-lacrimal; y una lámina paraesfenoide con una línea externa de triángulo isósceles, con los márgenes más cortos de igual longitud convergiendo en el proceso cultriforme." El siguiente cladograma muestra la posición filogenética de Rotaryus, según Berman et al., 2011.

Etimología
Rotaryus fue nombrado originalmente por David S. Berman, Amy C. Henrici, Thomas Martens, Stuart S. Sumida y Jason S. Anderson en 2011 y la especie tipo es Rotaryus gothae. Tanto el nombre del género como el de especie honran al Club Rotario de Gotha, Alemania, por apoyar financieramente las excavaciones y el proyecto en la localidad de Bromacker.

Referencias

Fósiles de Europa
Fósiles del Pérmico
Temnospondyli